Nationalhymne der Sowjetunion (russisch ) steht für:
 Die Internationale (von 1922 bis 1943)
 Hymne der Sowjetunion (von 1944 bis 1991)